Harrassowitz este numele de familie al următoarelor persoane: 
 Hans Harrassowitz (1885-1964), editor german, fiul lui Otto Harrassowitz
 Otto Harrassowitz (1845-1920), anticar, editor și autor german

Harrassowitz se poate referi și la: 
 Harrassowitz Verlag, o editură germană

Dezambiguizare